Щербатю́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Щербатюк Анатолій Самійлович (1955) — український публіцист та письменник.
 Щербатюк Леонід (?-?) — український військовик, начальник штабу «Поліської Січі» отамана Бульби-Боровця.
 Щербатюк Мирослава Дмитрівна (1974) — український дипломат.
 Щербатюк Роман Валерійович (1997) — український кікбоксер.
 Щербатюк Роман Олексійович (1990—2014) — український військовик, молодший сержант, учасник російсько-української війни.
 Щербатюк Світлана Іванівна (1938—2020) — співкураторка проєкту «Параджанов-АРТ».
 Щербатюк Тамара Володимирівна (1936—2015) — радянська та українська телеведуча, Заслужений працівник культури УРСР.

Примітки 

Українські прізвища